Quemú Quemú kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Quemú Quemú, kommun, La Pampa, 
 Quemú Quemú (kommunhuvudort i Argentina), La Pampa, 

Robotskapade Argentinaförgreningar